Хорас Анди (, роден Хорас Хайндс, , на 19 февруари 1951 в Allman Town, Кингстън, Ямайка), е руутс реге (roots reggae) текстописец и певец, станал популярен със забележителния си глас и с хитове като „Government Land“, „You Are My Angel“, „Skylarking“ и кавъра на песента „Ain't No Sunshine“.

Албуми 
 Skylarking (1972) Studio One
 You Are My Angel (1973) Trojan
 Earth Must Be Hell (1974) Atra (с Winston Jarrett), популярен още като The Kingston Rock
 Earth Must Be Hell – Dub (1974) Atra (with Winston Jarrett)
 In The Light (1977) Hungry Town
 In The Light Dub (1977) Hungry Town
 Pure Ranking (1978) Clocktower
 Bim Sherman Meets Horace Andy and U Black Inna Rub a Dub Style (1980) Yard International (с Bim Sherman и U Black)
 Natty Dread a Weh She Want (1980) New Star
 Unity Showcase (1981) Pre (с Errol Scorcher)
 Dance Hall Style (1982) Wackies, популярен още като Exclusively (1982) Solid Groove
 Showcase (1984) Vista Sounds
 Confusion (1984) Music Hawk
 Sings For You and I (1985) Striker Lee
 Clash of the Andy's (1985) Thunderbolt (с Patrick Andy)
 Elementary (1985) Rough Trade
 Reggae Superstars Meet (1986) Striker Lee (с Dennis Brown)
 From One Extreme To Another (1986) Beta (с John Holt)
 Haul & Jack Up (1987) Live & Love
 Fresh (1988) Island In The Sun
 Shame and Scandal (1988)
 Everyday People (1988) Wackies
 Rude Boy (1993) Shanachie
 Jah Shaka Meets Horace Andy (1994) Jah Shaka Music
 Dub Salute 1 Featuring Horace Andy (1994) Jah Shaka Music
 Seek and You Will Find (1995) Blackamix International
 Seek and You Will Find – The Dub Pieces (1995) Blackamix International
 Life Is For Living (1995) Ariwa
 Roots and Branches (1997) Ariwa
 See and Blind (1998) Heartbeat
 Living In The Flood (1999) Melankolic
 Mek It Bun (2002) Wrasse
 From the Roots: Horace Andy Meets Mad Professor RAS
 This World (2005) Attack
 Livin' It Up (2007) Medium (със Sly & Robbie)
 On Tour (2008) Sanctuary

Източници

Външни препратки 
 Дискография и ревюта на някои от албумите
 Searchable discography at Roots Archives 
 Страница в Myspace

Родени в Кингстън
Трип-хоп музиканти
Ямайски реге музиканти
Ямайски певци